Антони́н Мркоc (;  — ) — чешский астроном, первооткрыватель комет и астероидов.

С 1966 по 1991 год возглавлял обсерваторию Клеть. В период с 1977 по 1991 год открыл 273 астероида, среди которых (5797) Бивой из группы Амура и троянский астероид Юпитера — (3451) Ментор. Им также обнаружены 13 комет, среди которых как короткопериодические (18D/Перрайна — Мркоса, Хонда — Мркоса — Пайдушаковой, 124P/Мркос и ), так и долгопериодические (C/1957 P1).

Антонин Мркос родился в Чехословакии, в деревне Стржемховы, неподалёку от села Долни-Лучки, в районе Брно-пригород. В 1938 году он поступил в университет в Брно. Его учёба и исследования были прерваны началом Второй мировой войны. После её завершения в 1945 году он работал в обсерватории Скалнате Плесо, а позднее в обсерватории Клеть, где с 1968 года занимался астрофотографией. С её помощью с 1977 года он начал поиск новых астероидов и комет.

Антонин Мркос участвовал в третьей советской антарктической экспедиции (1957—1959). Он второй гражданин Чехии, посетивший Антарктиду, и первый чех, преодолевший южный полюс недоступности. Позднее он возвращался в Антарктиду, участвуя в седьмой советской антарктической экспедиции (1961—1963), и был приглашён в третий раз, но по состоянию здоровья не смог в ней участвовать. В Антарктике Мркос изучал полярное сияние.

Антонин Мркос — профессор Карлова университета и Университета Южной Чехии. Его имя несёт одна из улиц столицы Чехии — Праги.

В знак признания его заслуг, одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Камил Горнох
 Милош Тихи
 Зденька Ваврова

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте деревни Дольни-Лоучки
 Краткая биография на сайте «CeskeNoviny.cz»

Персоналии по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы Чехии
Астрономы XX века
Первооткрыватели астероидов
Первооткрыватели комет